

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Woodall - census-designated place della Contea di Cherokee, Oklahoma

Persone 
 Lee Woodall – giocatore di football americano statunitense che ha giocato nel ruolo di linebacker per sette stagioni
 Rob Woodall – politico statunitense

Altro 
 13732 Woodall – asteroide della fascia principale
 Numero di Woodall – concetto della matematica